Ottolenghi, Ottolengui peut désigner :

Patronymes 
Ottolenghi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Carlos (E.) Ottolenghi (1904  1984), un éminent orthopédiste argentin (es)
 David Ottolenghi, « Gioele Dix » (* 1956, Milan), un acteur italien (en)
 Emanuele Ottolenghi (1969, Bologne), publicité, et politologue italien (en)
 Giuseppe Ottolenghi (1838-1904), général italien
 Salvatore Ottolenghi (1861, Asti - 1934, Rome), médecin et scientifique italien
 Smadar Ottolenghi (; 1937, Haïfa  2003), avocat israélien (he)
 Yotam Ottolenghi (; 1968), propriétaire et chef cuisinier du restaurant israélien éponyme (en)

Architecture 
 Palazzo Ottolenghi (it)

Ottolengui 
  (1861, Charleston  1937), écrivain et dentiste américain d'origine séfarade.

Patronyme italien
Patronyme juif